A Science Power Platform, a Nemzetközi Űrállomás egyik orosz modulja angol elnevezésének rövidítése
A csehszlovák Let Kunovice repülőgépgyár 1957–1967 között használt neve (Strojírny první pětiletky / „Első ötéves terv” Művek)
A Serial Port Profile, az ETSI TS 07.10 specifikáción alapulú és RFCOMM protokollt használó profil
 SPP (szlovákul Slovenskỳ plynárenskỳ priemysel) szlovákiai földgázipari vállalat